Ба́мблби ():
 Бамблби — автобот из вымышленной «Вселенной трансформеров».
 Бамблби (фильм 2018 года)

См. также